Mariënhof (restaurant), een restaurant in Amersfoort
 Mariënhof (Amersfoort), een voormalig klooster in Amersfoort
 Mariënhof (Soest), een voormalig klooster in Soest
 Mariënhof (Midwoud), burgemeesterswoning in Midwoud
 Villa Mariënhof, een villa in Tilburg
 Marienhof, Duitse soapserie